Кубок Ирландии по футболу 2014 года () — 91-й розыгрыш Кубка Ирландии по футболу.

Второй раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика кубка на сайте soccerway.com

2014
Спорт в Ирландии в 2014 году
Ирландия